F.E.A.R.:
 F.E.A.R. — компьютерная игра, шутер от первого лица с элементами Survival Horror.
 F.E.A.R. — серия видеоигр в жанре шутера от первого лица с элементами survival horror.
 F.E.A.R. 2: Project Origin — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора.
 F.E.A.R. 2: Reborn — компьютерная игра, шутер от первого лица.
 F.E.A.R. 3 — компьютерная игра, шутер от первого лица с уклоном в survival horror.
 F.E.A.R. Extraction Point — аддон к игре F.E.A.R., продолжение истории о борьбе секретного подразделения F.E.A.R.
 F.E.A.R. Files — сборник игр для консоли Xbox 360.
 F.E.A.R. Perseus Mandate — компьютерная игра, второй аддон к игре F.E.A.R.
 F.E.A.R. — восьмой студийный мэйджор-лейбл альбом американской хард рок-группы Papa Roach.
 F.E.A.R. Combat — компьютерная многопользовательская игра, боевик от первого лица, разработанная Monolith Productions.